David Scott (astronaut)
 David Scott (politicus)
 David Scott (priester), anglicaans priester, schrijver en dichter, levend van 1947 tot 2022
 David Scott (gymnast)